Dick Van Patten – attore statunitense
 Joyce Van Patten – attrice statunitense
 Tim Van Patten – attore e regista statunitense
 Vincent Van Patten – ex tennista e attore statunitense